Draginac (Babušnica), een plaats in de Servische gemeente Babušnica
 Draginac (Loznica), een plaats in de Servische gemeente Loznica